Herrensitz Diepoltsdorf steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern:

 Herrensitz Diepoltsdorf I (Hintere oder Alte Behausung)
 Herrensitz Diepoltsdorf II (Vordere Behausung)
 Herrensitz Diepoltsdorf III (Neue Behausung)